Hermann Plathner ist der Name folgender Personen:

* Hermann Plathner (Baumeister) (1818–1897), deutscher Baumeister
 Hermann Plathner (Maler) (1831–1902), deutscher Maler